San Juan del Río (Querétaro), een plaats in de Mexicaanse staat Querétaro
 San Juan del Río (Durango), een plaats in de Mexicaanse staat Durango